Santa Lucia – gmina na Filipinach
 Santa Lucia – pasmo górskie w Kalifornii
 Borgo Santa Lucia
 Santa-Lucia-di-Mercurio
 Santa-Lucia-di-Moriani
 Santa Lucia del Mela
 Santa Lucia di Piave
 Santa Lucia di Serino
 Santa Lucia – pieśń włoska

Zobacz też: Saint Lucia, Santa Lucía, Santa Luċija, St. Lucia, Santa Luzia, Sainte-Luce